Palazzo Carcassola – palazzo di Marzano
 Palazzo Carcassola – palazzo di Milano

Altri progetti